József Bozsik – calciatore ungherese
 Bozsik Stadion – stadio di Budapest, intitolato a József Bozsik